Une promesse peut désigner :
 Une promesse, un roman de Sorj Chalandon paru en 2006
 Une promesse, un film de Patrice Leconte sorti en 2013

Voir aussi